Спиро Филипов Илиев Тошев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Спиро Тошев е роден на 25 декември 1887 година в град Прилеп, тогава в Османската империя. Племенник е на Пере Тошев, един от идеолозите на ВМОРО. Завършва прогимназия в Прилеп и се занимава с търговия. Присъединява се към ВМОРО и действа като куриер, и участва в Илинденско-Преображенското въстание. През 1904 година става четник при велешкия войвода Стефан Димитров, а през 1905 година при наследника му Панчо Константинов. От лятото на 1906 година е четник, а по-късно и подвойвода, при Велко Попадийски. С неговата чета участва в сражението на Ножот през 1907 година.

През Балканската война е доброволец в Македоно-одринското опълчение, а през Първата световна война служи в 11-а македонска дивизия. След войните се установява в София, като след освобождението на Вардарска Македония се премества в Прилеп. През есента на 1944 година е арестуван и лежи в Скопския затвор до 1947 година. Завръща се в София, където умира на 22 ноември 1971 година.

Родословие

Външни препратки 
 „Родословие на фамилията Тошовци“, София, 1980 година

Бележки 

Родени в Прилеп
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Македоно-одрински опълченци
Български военни дейци от Първата световна война
Починали в София
Репресирани от комунистическия режим в Югославия
Българи в Югославия
Български имигранти от Македония в София